Somoza steht für:

 Somoza-Clan, nicaraguanischer Familienclan

Somoza ist der Familienname folgender Personen: 

 Alex Somoza (* 1986), andorranischer Fußballspieler

 Bernabé Somoza (1815–1849), nicaraguanischer Anführer des Aufstandes in Rivas
 Hope Portocarrero Somoza (1929–1991), nicaraguanische Präsidentengattin, siehe Hope Portocarrero
 Juan Severino Somoza (* 1981), portugiesischer Rugby-Union-Spieler

 Leandro Somoza (* 1981), argentinischer Fußballspieler
 Luis Somoza Debayle (1922–1967), nicaraguanischer Politiker, Präsident 1956 bis 1963